św. January (zm. ok. 304) – męczennik z Kordoby, wspominany razem z Faustem i Marcjalisem
 św. January z Benewentu (zm. ok. 305) – biskup Benewentu, męczennik
 św. January z Sardynii (zm. w IV w.) – diakon, męczennik, wspominany ze św. Protem
 św. January Sánchez Delgadillo (1886-1927) – meksykański ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony January